

Patronyme 

 Adolphe Le Cour de Grandmaison (1801-1851), armateur et homme politique français ;
 Aubin-Louis Millin de Grandmaison (1759-1818), naturaliste français ;
 Charles de Grandmaison (1824-1903), archiviste paléographe français ;
 Éléonore de Grandmaison (1620-1692), femme d'affaires franco-canadienne ;
 Henri de Grandmaison (1933-2020), journaliste français ;
 François-Auguste Parseval-Grandmaison (1759-1834), poète français ; 
 Charles Le Cour-Grandmaison (1848-1901), armateur et homme politique français ;
 Charles-Alexandre Geoffroy de Grandmaison (1858-1931), historien français ;
 Georges Millin de Grandmaison (1865-1943), homme politique français ;
 Henri Le Cour-Grandmaison (1849-1916), armateur et homme politique français ;
 Jean Le Cour-Grandmaison (1883-1974), officier de marine et homme politique français ;
 Jean Allard de Grandmaison (1905-1970), homme politique français ;
 Louis Loyzeau de Grandmaison (1861-1915), général français ;
 Léonce de Grandmaison (1868-1927), jésuite et théologien français ;
 Madeleine de Grandmaison (1938-), femme politique martiniquaise ;
 Marie de Grandmaison (1761-1794), cantatrice française ;
 Michel Moreau-Grandmaison (1755-1794), révolutionnaire français ;
 Olivier Le Cour Grandmaison (1960-), universitaire et historien français ;
 Pierre Grandmaison (né en 1949), organiste, professeur, et compositeur canadien ;
 Robert Millin de Grandmaison (1896-1982), homme politique français.

Homonymie de patronyme